Lock, Shock y Barrel son tres personajes ficticios de la obra de Tim Burton The Nightmare Before Christmas (1993).

Son habitantes la ciudad de Halloween, además de los esbirros de Oogie Boogie. Tienen su vivienda lejos de la ciudad, enfrente de la colina espiral. Es una macabra casa del árbol donde escondido bajo tierra se esconde Oogie Boogie. En la película son los responsables del rapto de Santa Claus.

Lock: Lleva puesto un disfraz de demonio. Tiene la piel azulada, pálida, con labios azules y ojos amarillos. Lleva consigo una careta a juego con su disfraz que se adapta perfectamente a su cara.
Shock: Lleva puesto un disfraz de bruja con sombrero puntiagudo. Su piel es verdosa y su cabello es largo y descuidado. Lleva consigo una careta a juego con su disfraz que se adapta perfectamente a su cara. 
Barrel: Lleva puesto un disfraz de esqueleto. Es muy torpe. Su piel es pálida y con los ojos marcados. Lleva consigo una careta a juego con su disfraz que se adapta perfectamente a su cara. 

Poseen como vehículo una bañera andante. Se encargan del trabajo sucio de Oogie boogie, además de contarle todo lo que  pasa en la ciudad.

Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton: El Rey Calabaza 

Este videojuego disponible únicamente para GameBoy Advance transcurre años antes de que Jack robara la Navidad. Lock, Shock y Barrel tienen como orden secuestrar a Jack Skellington y llevárselo ante Oogie, pues este no tenía ni idea que existiera rey en la ciudad y quería apoderarse de ella.
Siempre van encima de su bañera andante y ponen trampas al protagonista para que no consiga llegar hasta Oogie.
En este videojuego no son jefes finales.

Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton: La venganza de Oogie 

Jack se marcha lejos de la ciudad para conseguir nuevas ideas para Halloween y estos tres chicos se encargan, aprovechando su ausencia, resucitar a Oogie.

Este videojuego disponible únicamente para Xbox y PlayStation 2 transcurre un año después de la película original y aquí si tienen como objetivo enfrenatarse a Jack.

El arma de Lock en este videojuego es un desatascador rojo, el de Shock, una vieja escoba; y el de Barrel, un tirachinas de hueso.

Lock (En el cementerio en la misión para buscar ahorcados, y en misión de salvar a Sally de la araña final)
Shock (En la plaza de la tienda de la bruja, en la misión de encontrar galletas a Igor, y para llegar al final del Laboratorio del Dr. Finkelstein)
Barrel (En el Calabazar, en la cabeza de Calabaza después de ayudar al Doctor Finkelstein)
Lock, Shock, Barrel y la Bañera (después de ayudar al Alcalde de la celda, en el tejado.)
Cuando luchan en el tejado hacen que Jack caiga por un agujero.

Kingdom Hearts 

Aparecen en cuatro videojuegos de la saga, por orden: Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories, Kingdom Hearts II, Kingdom Hearts 358/2 days.

No tienen un argumento muy importante en ninguno de los cuatro videojuegos y no siguen el argumento de la obra de Tim Burton, por lo tanto, tan solo aparecen como jefes finales en el mundo de Ciudad de Halloween. 
Tanto en los videojuegos como en la película  le cuentan todo a Oogie.

Villanos Disney
Personajes góticos

en:The Nightmare Before Christmas#Voice cast